Уда́чни (; ) е град в Якутия, Русия. Разположен е на река Марха, на 450 km северно от административния център на района – град Мирни. Към 2016 г. има население от 11 695 души.

История 

Основан е през 1967 г. във връзка с развиването на диамантеното находище в мина „Удачная“. През 1987 г. получава статут на град.

Ядрен взрив 
През октомври 1974 г. на по-малко от 3 km от Удачни е детонирана атомна бомба с кодово име „Кристал“ на дълбочина 98 m под земята и с мощност от 1,7 килотона. Имало е план да се детонират още 8 бомби, но тъй като радиоактивното замърсяване се оказва по-високо от очакваното, проектът се прекратява. Кратерът от взрива бива затворен едва след 18 години. По това време населението на Удачни не е било уведомено за проведения взрив.

Население

Климат 
Климатът в Удачни е субарктичен, с много ниски температури целогодишно. Средната годишна температура тук е -12,8 °C, а средните годишни валежи са 326 mm.

Икономика 
Икономиката на града разчита на главно на добива на диаманти. Това е второто най-важно находище на диаманти в Русия след мината „Мир“.

Източници 

Градове в Якутия